Wilhelm Gustloff – szef zagranicznego oddziału NSDAP w Szwajcarii
 MS "Wilhelm Gustloff" – niemiecki statek pasażerski zatopiony w 1945 roku
 Gustloff: Rejs ku śmierci –  niemiecki dramat historyczny z 2008